«Автолюбители» — американский комедийный сериал, который транслировался на канале ABC со 2 октября 2007 года по 4 марта 2008 года. Шоу было создано Брюсом МакКаллоком, режиссёром были Джастин Фэлви, Дэррил Фрэнк, Дэвид Майнер, Марш МакКолл, Джозеф Винсент Руссо и Энтони Руссо (из «Замедленного развития»). Джо и Энтони Руссо также управляли пилотным эпизодом. Сериал сфокусирован на повседневной жизни четырёх пригородных мужчин различного рода занятий, которые рассказывают о своей личной жизни и проблемах во время ежедневных поездок по пути на работу и обратно.

Созданный DreamWorks Television, ABC Studios и 3 Arts Entertainment, сериал получил заказ на тринадцать эпизодов 11 мая 2007 года и изначально транслировался по вторникам в 20:30 по восточноевропейскому времени и в 19:30 центральноевропейскому времени после «Пещерного человека». После короткого перерыва шоу вернулось к расписанию ABC 8 января 2008 года в 21:30 по восточноевропейскому и 20:30 по центральноевропейскому времени, после «Как сказал Джим».

После того, как забастовка сценаристов закончилась, ABC отказалась от последующего заказа дополнительных эпизодов «Автолюбителей». Он транслировался в Австралии в сети Seven Network во временном интервале 23:30 по вторникам, сначала после «Элай Стоун», а затем после «Помадных джунглей».

Сюжет 
«Автолюбители» — это история четырёх совершенно разных людей. Грейсен, главный герой сериала, является активным посредником между женой и сыном. Он и его напарники, Обри, напряжённый семьянин, Лэрд, эгоистичный дантист, который потерял всё в разводе, и Дуги, молодой член карпулинга, над чьим браком часто подшучивают другие, все работают в одном строительном комплексе. Помимо Грейсена и Лэрда, которые являются лучшими друзьями, они обычно не общаются за пределами карпулинга. Однако после душеизлияний четверо понимают, что все они друзья, и становятся ближе. Каждый эпизод начинается с пролога четверых автолюбителей, обычно поющих вместе под прошлый хит, за исключением эпизода 6, в котором Обри с энтузиазмом подпевает рекламе женских трусиков, к большому отвращению всех остальных. После пролога короткая песня-тема «Автолюбителей».

В ролях 
Фред Госс — Грейсен Брукер: посредник, женат, его взрослый сын Мармадюк обычно проводит весь день дома в своих трусах. Он и Лэрд Холком — друзья и соседи.

Фейт Форд — Лейла Брукер: благоразумная жена Грейсена и успешный «флиппер» в сфере недвижимости.

Джерри Майнор — Обри Виллибер: бухгалтер, который присматривает за своими безудержными семерыми детьми в дополнение к работе, в то время как его ленивая жена, которую никогда не видели, но изображают только как пару ног, сидит в своем кресле. Его подпись «Джентльмены… давайте в карпулинг» обычно произносится непосредственно перед началом их работы.

Тим Пепер — Дуги: как новый карпулер, он пытается завоевать признание в группе мужчин, часто совершая крупные фальсификации. Он молодожён, который любит рассказывать другим о радости брака и любви.

Эллисон Манн — Синди: молодая жена Дуги; у них сахарно-сладкие отношения. Когда она собирает ланч Дуги на работу, она говорит ему, что она «в каждом кускочке».

Ти Джей Миллер — Мармадюк Брукер: эмоционально незрелый, неуклюжий взрослый сын Брукеров (выше родителей более чем на фут).

Джерри О’Коннелл — Лэрд Холком: недавно разведённый дантист, чья бывшая жена забрала почти всё, что у него было (кроме его пустующего дома); он спит с как можно большим количеством женщин.

Эпизоды

Рейтинг Нильсена

Недельный рейтинг

Рейтинг сезона 
Рейтинг сезона, основанный на среднем количестве зрителей за каждый эпизод «Автолюбителей» на ABC:

Информация актуальна по состоянию на 7 марта 2008 г.

Примечания

Ссылки 
 Автолюбители на IMDb
 Автолюбители на TV.com

Телесериалы США, завершённые в 2008 году
Программы телеканала American Broadcasting Company
Телесериалы на английском языке
Телесериалы 3 Arts Entertainment
Телесериалы ABC Studios
Телесериалы DreamWorks Television
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Лос-Анджелесе
Телесериалы США, запущенные в 2007 году